Limone puede referirse a:
 Limone, hija de Hipómenes, arconte de Atenas
 Limone Piemonte, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte
 Limone sul Garda, localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía